Восток (, ) — хутор в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии России. Входит в состав Коста-Хетагуровского сельского поселения.

География 
Расположен в горной части республики.

Улица одна — Восточная.

 Географическое положение
Расстояние до

районного центра Карачаевск 11 км

республиканского центра Черкесск 46 км.

Население

Инфраструктура 
Почтовое отделение, обслуживающее хутор, — 369220; расположено в центре сельского поселения — селе имени Коста Хетагурова

Ссылки

Примечания

Ссылки 
 Восток (Карачаево-Черкесия) на Викимапии

Населённые пункты Карачаевского района